Буромка — название населённых пунктов.

Украина 
 Буромка — село в Семёновском районе Полтавской области.
 Буромка — село в Ичнянском районе Черниговской области.